Janek ist ein männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Verwendung 
Im Polnischen stellt er ein reines Diminutiv des Namens Johannes (polnisch Jan) dar; ähnlich der bretonischen Koseform Yannick. Im Estnischen tritt er gelegentlich als eigenständiger Vorname auf. Des Weiteren findet er auch als Familienname Verwendung.

Namensträger

Vorname 

 Janek Kiisman (* 1972), estnischer Fußballspieler
 Janek Meet (* 1974), estnischer Fußballspieler
 Janek Õiglane (* 1994), estnischer Zehnkämpfer
 Janek Rieke (* 1971), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Janek Romero (* 1979), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Janek Roos (* 1974), dänischer Badmintonspieler
 Janek Sirrs (* 1965), US-amerikanischer Visual-Effects-Künstler
 Janek Sternberg (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Janek Szlajfaztajn (* 1941), polnisch-jüdischer Holocaustüberlebender
 Janek Tombak (* 1976), estnischer Radrennfahrer

Familienname 
 Klaus Janek (* 1969), italienischer Kontrabassist und Komponist
 Jürgen Janek (* 1964), deutscher Physikochemiker und Hochschullehrer

Siehe auch
 Janik

Männlicher Vorname
Familienname
Polnischer Personenname
Estnischer Personenname